Флотов () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Флотов, Людвиг фон (1867—1948) — австро-венгерский дипломат, последний министр иностранных дел Австро-Венгрии.
 Флотов, Фридрих фон (1812—1883) — немецкий композитор романтического направления.
 Флотов, Юлий фон (1788—1856) — немецкий ботаник.